{| class="infobox" style="font-size: 90%; width: 25em;"
|-
! colspan="2" style="font-size: medium;" | Хокејашка лига Хрватске 2011/12.
|-
| Лига ||Хокејашка лига Хрватске
|-
| Спорт || Хокеј на леду
|-
| Број клубова || 4
|-
| Победник регуларног дела
|  КХЛ Младост|-
| Шампион|  КХЛ Медвешчак
|-
| Другопласирани
|  КХЛ Младост|-
|}Хокејашка лига Хрватске 2011/12. је двадесет и прва сезона Хокејашке лиге Хрватске. У лиги учествују четири клуба.

Титулу победника Хокејашке лига Хрватске је освојио Медвешчак који је у финалу, укупним резултатом 3:1 у серији победио тим Младости. 

 Систем такмичења 
У регуларном делу сезоне играо се шестоструки лига систем, свако са сваким по шест утакмице. У плеј-офу први се састао са четвртим, а други са трећим. У финалу се играло на три добијена меча.

За победу се добијају три бода, за победу након продужетка или пенала добијају се два поена, за пораз након продужетка или пенала добија се један поен а за пораз у регуларном делу меча се не добијају бодови.

 Клубови у сезони 2011/12. 

 Резултати 

 Табела 

ИГ = одиграо, Д = победио, ДП = победио у продужетку ИЗП = Пораз у продужетку, ИЗ = изгубио, ГД = голова дао, ГП = голова примио, Б = бодова

 Плеј оф 
 Полуфинале КХЛ Младост - КХЛ Сисак 2-0
 05.03.2012. КХЛ Младост - КХЛ Сисак 23:2 (8:1,6:0,9:1)
 13.03.2012. КХЛ Сисак - КХЛ Младост 2:15 (1:4,0:4,1:7)КХЛ Медвешчак - КХЛ Загреб 2-0
 05.03.2012. КХЛ Медвешчак - КХЛ Загреб 5:2 (0:1,0:0,5:1)
 12.03.2012. КХЛ Загреб - КХЛ Медвешчак 3:12(2:4,1:2,0:6)

 Финале 
КХЛ Младост - КХЛ Медвешчак 1-3
 16.03.2012. КХЛ Младост - КХЛ Медвешчак 8:5 (1:1,2:1,5:3) 
 19.03.2012. КХЛ Медвешчак - КХЛ Младост 7:3 (3:1,1:2,3:0)
 21.03.2012. КХЛ Младост - КХЛ Медвешчак 3:10 (0:4,2:4,1:2) 
 23.03.2012. КХЛ Медвешчак - КХЛ Младост 6:3''' (2:1,1:0,3:2)

Референце

Спољашње везе 

 Сајт Хрватске хокејашке федерације
 Хрватски хокејашки портал

Хокејашка лига Хрватске